Anders Jacobsen kan syfta på:

Anders Jacobsen (backhoppare)
Anders Jacobsen (fotbollsperson)